Hemipodus är ett släkte av ringmaskar. Hemipodus ingår i familjen Glyceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Hemipodus